Enqvist är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Enqvist 957
 Enkvist 376
 Enquist 286
Tillsammans blir detta 1 619 personer.

Personer med efternamnet Enqvist eller varianter av detta namn

 Anna Enquist, pseudonym för Christa Widlund-Broer (född 1945), nederländsk författare
 Björn Enqvist, svensk mästare i dart 1981 och 1982 i par med Stefan Lord 
 Erik Enqvist, operasångare 
 Fredrik Enquist (1885–1963), geograf
 Gunnar Enqvist (född 1937), vissångare
 Håkan Enquist (född 1960), systemvetare
 Inger Enkvist (född 1947), professor i spansk litteratur
 Jan Enquist (1925–2005), sjöofficer
 Kari Enqvist (född 1954), finländsk kosmolog, professor 
 Lars Enqvist (född 1945), friidrottare, långdistanslöpare 
 Nils Erik Enkvist (1925–2009), finländsk lingvist, professor 
 P.O. Enquist (1934–2020), författare, regissör och dramatiker
 Paul Enquist (född 1955), amerikansk roddare
 Reinhold Enqvist (1881–1940), finländsk industriman
 Terje Enkvist (1904–1975), finländsk kemist
 Thomas Enqvist (född 1974), tennisspelare

Källor

Svenska efternamn